Janko Kroner (* 1. června 1956, Považská Bystrica) je slovenský filmový, televizní a divadelní herec. Byl ústředním hlasem upoutávek TV Markíza.

Stálá angažmá 
 Poetický soubor Nová scéna, Bratislava (1982–1986)
 Slovenské národní divadlo, Bratislava (1987–2009)
 Malá scéna STU, Bratislava (2010–2011)

Filmografie 
Výběr z díla
 1981: Citová výchova jedné Dáši (Julo)
 1981: Pohádka svatojánské noci (Štěpán)
 1983: Mrtví učí živé (MUDr. Markovič)
 1983: O statečném kováři (Ondřej)
 1983: Výlet do mládí (Fero)
 1983: Sbohem, sladké dřímoty (bratr Josef)
 1985: Skleníková Venuše (Peter Vrchovský)
 1986: Akce Edelstein (nadpor. Filo)
 1986: Zakázané uvolnění (Igor Krška)
 1987: Úsměv ďábla (por. Jurko)
 1988: Nebojsa (Ondro)
 1989: Volná noha (Štefan)
 2000: Oběti a vrazi (Josef)
 2002: Kruté radosti
 2002: Quartétto (Peter)
 2004: O dvě slabiky pozadu

Ocenění

Rodokmen

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

 
 
 

Muži
Žijící lidé
Narození v roce 1956
Slovenští herci
Absolventi Vysoké školy múzických umění v Bratislavě
Narození 1. června
Narození v Považské Bystrici